Canzonissime – programma televisivo del 1987
 Canzonissime – album degli Statuto del  1996